Caicedo ist der Familienname folgender Personen:

 Beder Caicedo (* 1992), ecuadorianischer Fußballspieler
 Déiber Caicedo (* 2000), kolumbianischer Fußballspieler
 Felipe Caicedo (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Franklin Caicedo (1928–2013), chilenischer Schauspieler
 Henry Caicedo (1951–2023), kolumbianischer Fußballspieler
 Jhonny Caicedo (* 1987), ecuadorianischer Straßenradrennfahrer
 Jonathan Caicedo (* 1993), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Jordy Caicedo (* 1997), ecuadorianischer Fußballspieler
 Juan Caicedo (* 1992), ecuadorianischer Diskuswerfer
 Linda Caicedo (* 2005), kolumbianische Fußballspielerin
 Luis Caicedo (* 1996), ecuadorianischer Fußballspieler
 Luis Caicedo Medina (* 1992), ecuadorianischer Fußballspieler
 Marco Pérez Caicedo (* 1967), ecuadorianischer Priester, Bischof von Babahoyo
 Maribel Caicedo (* 1998), ecuadorianische Hürdenläuferin
 Michael Caicedo (* 2003), spanischer Basketballspieler
 Moisés Caicedo (* 2001), ecuadorianischer Fußballspieler
 Nicole Caicedo (* 2000), ecuadorianische Sprinterin
 Patricio Caicedo (1899–1981), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Paulo Caicedo (* 1969), ecuadorianischer Straßenradrennfahrer
 Rodrigo Lloreda Caicedo (1942–2000), kolumbianischer Politiker